

Se også 
 Fly-half eller Scrum-half positionerne i 15-mands rugby
 Scrum-half positionen i 13-mands rugby
 Half back er traditionelt en forsvarer/midtbanespiller i Fodbold
 En Half back i amerikansk fodbold er en Running back 
 En Half back i canadisk fodbold er en Defensive back 

Sportsterminologi